Быстряки () — род жужелиц из подсемейства Platyninae (или Harpalinae). Наземные жуки, встречающиеся в Палеарктике, Неарктике, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Описание 
Зубец подбородка хорошо развит, простой, заострённый.

Классификация 

Выделяют несколько подродов, в том числе в Европе: Agonum, Europhilus, Melanagonum, Platynomicrus, Punctagonum, Stictanchus.

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1983: Трибы Agonini и Sphodrini // Фауна СССР, Жесткокрылые (Том I, вып. 2).- Ленинград, «Наука», 253—258.
 Лафер Г. Ш. 1989: Подсемейство Pterostichinae // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР (Том III, Часть 1).- Ленинград, «Наука», 146—157.
 Лафер Г. Ш. 1992: Род Agonum Bon. // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР (Том III, Часть 2).- СПб, «Наука», 602—621.
 Kryzhanovskij O. L. et al. 1995: A Checklist of the ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Coleoptera, Carabidae). — Sofia: Pensoft Series Faunist. 3, 271 pp.

Примечания

Ссылки 
 www.zin.ru
 Род Agonum на сайте Fauna Europaea
 Carabidae of the World Database (CWD) (2008): Trees of family Carabidae . Retrieved 2008-JUL-24.
 Carabidae of the World 

 
Роды жесткокрылых